Втора македонска футболна лига 2000/01 е девети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 19 август 2000 г. до май 2001 г. Групата е съставена от 18 отбора. Шампион е тимът на Куманово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони